A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 15 km-es tömegrajtos versenyszámát február 21-én rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában.

A versenyt az orosz Jevgenyij Romanovics Usztyugov nyerte, mintegy harmincöt és fél perc alatt teljesítve a távot, lövőhiba nélkül. Tíz másodperccel mögötte, három lövőhibával ért a célba a francia színekben induló Martin Fourcade, a harmadik helyezett pedig a szlovák Pavol Hurajt lett, lövőhiba nélkül, közel tizenhét másodperces időhátránnyal.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források

F150